Miejscowości w USA:
 Beavercreek – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Beavercreek – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas
Gminy w USA:
 Beavercreek (ang. Beavercreek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene